Jeff Braine é um ator estadunidense.

[nascimento] 30|9|1978] (40 anos)

Carreira

Televisão 
 2007 Passions como voz metálica
 2007 Drake & Josh como Thornton
 2006 Phil of the Future como Kyle
 2006 Malcolm in the Middle como A.J.
 2006 Haversham Hall como Jean-Claude Sobriquet

Cinema 
 2008 The Adventures of Food Boy como Dylan

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos